

Patronyme 

 Magda Mattel, (1980- ), skieuse française, cousine de Coline Mattel
 Coline Mattel, (1995- ), sauteuse à ski française  cousine de Magda Mattel

Marque

 Mattel est une société spécialisée dans les jeux et jouets

Patronyme français